Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Karel Nováček e Branislav Stankovič che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Jon Ireland 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Vojtěch Flégl /  Cyril Suk (primo turno)
 Libor Pimek /  Paul Wekesa (primo turno)

 Martin Damm /  David Rikl (quarti di finale)
 Per Henricsson /  Fredrik Jonsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1992
ATP Tour 1992